Vadim Zinovyevich Rabinovich (parfois orthographié Vadym Rabynovych) (; ; ; né le  à Kharkiv, RSS d'Ukraine, Union soviétique), est un homme d'affaires juif ukrainien, homme politique, président du Congrès juif panukrainien, chef du parti For life, candidat à la présidence aux élections de 2014 et ancien député de l'Ukraine  faction du Bloc d'opposition. Actuellement, il est membre de la plate-forme d'opposition — Pour la vie.

Biographie 
En 1970, Rabinovich est diplômé de l'école secondaire 45 de Kharkiv et entre à l'Université nationale de l'automobile et de l'autoroute de Kharkiv. De 1973 à 1975, il effectue le service militaire obligatoire dans l'armée de défense aérienne de l'armée soviétique. Après avoir quitté l'armée, Rabinovich est contremaître au département de réparation et de construction du conseil municipal de Kharkiv.

Le 20 janvier 1980, il est arrêté pour détournement de fonds publics d'un montant particulièrement important. Libéré après neuf mois d'enquête.

Entre 1980-1982, il dirige des ateliers de production de portes en bois.

Au début de 1982, il est arrêté pour détournement de fonds publics d'un montant particulièrement important.

Le 10 février 1984, il est condamné à 14 ans de camp de travaux forcés par le tribunal régional de Kharkiv, mais ne fait que sept ans de détention. Ses biens sont confisqués et son activité professionnelle interdite pendant 5 ans. Puis dans le camp, Rabinovich est enrôlé au KGB, avec le pseudonyme Zholud.

Au début de 1986, il commence à exploiter une entreprise. Libéré, Rabinovich et Andrii Aliochyn fondent la société Pinta spécialisée dans le commerce du métal.

À l'automne 1993, Rabinovych est nommé représentant ukrainien de la société autrichienne Nordex. La réputation du président de Nordex, de la proximité de l'URSS et du baron de la mafia russe Grigory Luchansky affectent l'image de Rabinovich .

Au début des années 1990, Rabinovich est déchu de sa nationalité ukrainienne et a fait son alyah en Israël. À la fin des années 1990, Rabinovich retourne en Ukraine. Citoyen israélien naturalisé, Rabinovich a un patrimoine immobilier en Ukraine et en Israël.

Rabinovich se voit retirer son visa pour les États-Unis en 1995, apparemment en raison de ses liens avec des marchands d'armes.

En 1997, Rabinovich fonde la chaîne de télévision 1+1 avec Alexandre Rodnianski et Boris Fuksman. En 1996, il est nommé président de la Chambre de commerce israélo-ukrainienne. De 1997 à 2009, Rabinovich est président de la maison d'édition Stolichnye Novosti.

Rabinovich créé et dirige le Congrès juif panukrainien en 1997. Il dissout l'organisation en avril 1999 et crée la Communauté juive unie d'Ukraine, qui l'élit à sa tête. En 2008, Rabinovich acquiert la chaîne de télévision NewsOne.

Il fait également don de plus de 10 millions de dollars pour la restauration de la Synagogue Hourva. Selon certains dirigeants juifs, l'homme d'affaires essaie d'acheter une publicité positive pour compenser la publicité négative générée par ses activités financières et politiques.

Rabinovich fait don de fonds pour aider à financer la reconstruction de la Synagogue Hourva de la vieille ville de Jérusalem sur une place qui porte son nom. La conseillère Rachel Azaria demande à la Cour suprême d'Israël d'annuler le nom de la place, affirmant que Rabinovich n'est pas encore décédé. La haute cour accepte, révoquant la dénomination de la place; La loi israélienne interdit de donner aux rues et aux lieux publics de Jérusalem le nom de personnes vivantes. Rabinovich soutient des organisations caritatives juives et est un bienfaiteur de la menorah d'or à l'Institut du Temple de Jérusalem.

Le 24 juin 1999, le Service de sécurité ukrainien (SBU) interdit à Rabinovych d'entrer en Ukraine pour une période de 5 ans. Selon le service de presse du SBU, cette décision est prise car l'activité de Rabinovych cause des dommages considérables à l'économie de l'Ukraine. Plus tard, les médias rapportent que la décision du SBU est liée au fait que Rabinovych divulgue des informations sur la vente de munitions par l'Ukraine à la Yougoslavie malgré l'embargo international alors en vigueur. En 1999, Rabinovich prend la nationalité de l'État d'Israël

Avec l'aide de Rabinovich, un monument aux victimes du terrorisme est inauguré à Kiev par le président ukrainien Viktor Iouchtchenko, l'ambassadeur américain John E. Herbst et l'ambassadeur russe Viktor Tchernomyrdine le 11 septembre 2005. Depuis 1997, il est président du Congrès juif panukrainien. En 2001, Rabinovich devient chef du Forum Un pas vers l'unité des chrétiens et des juifs et coprésident du Parlement juif européen. De 2007 à 2013, il a été président du club de football Arsenal Kiev.

En mars 2013, Rabinovich survit à une apparente tentative d'assassinat à Kiev ; un engin explosif est lancé dans la voiture de Rabinovich près de la station de métro Klovska.

Le 25 mars 2014, Rabinovich s'inscrit auprès de la Commission électorale centrale en tant que candidat autoproclamé à la présidence de l'Ukraine. Lors de l'élection présidentielle de 2014, il obtient 2,25 % des voix, avec le meilleur résultat à Dnipropetrovsk et dans les régions de Zaporizhia, Mykolaïv et Odessa. Rabinovich a été élu au Parlement cette année-là, après s'être classé quatrième sur la liste électorale du Bloc de l'opposition . Il est nommé à la tête du Comité des Droits de l’Homme à la Verkhovna Rada.

En juillet 2016, Rabinovich suspend son adhésion au parti et, avec l'ancien membre du Bloc d'opposition Yevhen Murayev et Viktor Medvedtchouk, créé le parti politique Pour la vie (l'ancien Parti du centre)  avec , bien qu'il n'ait pas quitté la faction du Bloc d'opposition pour ne pas perdre son mandat de député.

Le 15 novembre 2018, Rabinovich annonce qu'il ne participerait pas à l'élection présidentielle de 2019 ; mais qu'il serait en tête de la liste Pour la vie de son parti lors des prochaines élections législatives ukrainiennes de 2019 .

Vie privée 
Vadim Rabinovich est marié à Irina Rabinovich et a trois enfants : son fils Oleh (né en 1973), sa fille Katerina (née en 1994) et son fils Jacob (né en 2008).

Fonds dans les médias 
Rabinovich a fondé Media International Group (MIG), qui comprenait la société d'édition Stolichnye Novosti, les journaux MIGnovosti et MIGnews en Ukraine et en Israël, respectivement, et l'hebdomadaire économique Delovaya Nedelya, en 2000. MIG a ensuite acheté Novoe Russkoe Slovo (The New Russian Word, le plus ancien journal russe aux États-Unis), la station de radio Narodnaia Volna, l'hebdomadaire politique CN-Stolichnye Novosti et le quotidien Stolichka . Rabinovich était copropriétaire de Jewish News One de 2011 jusqu'à sa fermeture en 2014.

Campagne présidentielle 2014 

Le 28 mars 2014, le Kyiv Post a rapporté que Rabinovich s'était inscrit comme candidat autoproclamé à l'élection présidentielle ukrainienne de 2014. C'était en partie pour contrer la réputation d'antisémitisme du nouveau gouvernement ukrainien. Après son inscription, Rabinovich a déclaré : "Je veux détruire le mythe d'une Ukraine antisémite qui se répand dans le monde. Je suis probablement le candidat le plus chanceux. Aujourd'hui, l'unification s'impose, et je suis un candidat rassembleur. Je n'ai pas de soif de pouvoir pour lui-même, je veux uniquement aider le pays"  .Lors de l'élection, il a obtenu 2,25% des voix .

Position politique 
Rabinovich défend un statut non aligné pour l'Ukraine, une réforme administrative et une décentralisation profonde avec un maximum de pouvoirs pour les administrations régionales, bien que, selon le suivi de l'OPORA, il n'ait jamais voté pour les projets de loi en faveur de la décentralisation en Ukraine. Rabinovich a déclaré que ces projets de loi en faveur de la décentralisation ne correspondaient pas au concept de décentralisation, il n'a donc pas voté pour eux. Rabinovich a plutôt proposé d'organiser un référendum sur la question de l'abolition de la fonction de président de l'Ukraine, une nouvelle Constitution, incluant la fédéralisation, qu'il ne veut pas qu'on appelle fédéralisation "parce que ce mot rend les gens nerveux" .

Références

Liens externes 

 Entretien avec Vadim Rabinovich, président du Congrès juif panukrainien, 9 juillet 2004.

Philanthrope ukrainien
Personnalité ukrainienne condamnée pour crime
Milliardaire ukrainien
Naissance en août 1953